Jonathan Byrd (golf)
 Jonathan Byrd (musicien)